Sezon 1990 Formuły 1 – 41. sezon o Mistrzostwo Świata Formuły 1. Rozpoczął się 11 marca 1990 na torze Phoenix Circuit w Phoenix w Stanach Zjednoczonych, a zakończył 4 listopada na torze Adelaide Street Circuit w Adelaide w Australii.

Mistrzem świata kierowców został po raz drugi Ayrton Senna, natomiast mistrzem świata wśród konstruktorów został po raz szósty zespół McLaren.

Lista startowa

Zmiany przed sezonem

Zmiany silników 
 Coloni: Ford → Subaru
 Lotus: Judd → Lamborghini

Zmiany wśród zespołów 
 W mistrzostwach zadebiutował zespół Life Racing Engines. Ich kierowcą został Gary Brabham.
 Zespół March zmienił nazwę na Leyton House. Kierowcami zespołu zostali Maurício Gugelmin i Ivan Capelli.
 Footwork został sponsorem tytularnym zespołu Arrows.
 Z rywalizacji wycofały się dwa zespoły: Zakspeed i Rial.

Zmiany wśród kierowców 
 Alain Prost i Gerhard Berger zamienili się miejscami w zespole – Francuz trafił do Ferrari, a Austriak do McLarena.
 Satoru Nakajima zastąpił Jonathana Palmera w zespole Tyrrell.
 Gregor Foitek zastąpił Martina Brundle'a w ekipie Brabham.
 Zespół Arrows nie przedłużył umowy z Derekiem Warwickiem i Eddiem Cheeverem. Nowymi reprezentantami zespołu zostali Michele Alboreto i Bernd Schneider.
 Współpracę z zespołem Lotus po sezonie 1989 zakończyli Nelson Piquet i Satoru Nakajima. Nowymi kierowcami Lotusa zostali Derek Warwick i Martin Donnelly.
 Zespół Osella ograniczył się tylko do jednego samochodu. Nowym kierowcą włoskiej ekipy został Olivier Grouillard.
 Nelson Piquet zastąpił Emanuele Pirro w zespole Benetton.
 Gianni Morbidelli zastąpił Alexa Caffiego w ekipie BMS Scuderia Italia.
 Paolo Barilla zastąpił Pierluigiego Martiniego w zespole Minardi.
 Zespół Larrousse nie przedłużył umowy z Philippe'em Alliotem i Michele Alboreto. Reprezentantami francuskiej ekipy zostali Éric Bernard i Aguri Suzuki
 Zespół Coloni ograniczył się tylko do jednego samochodu. Nowym kierowcą stajni został Bertrand Gachot.
 Zespół EuroBrun wystawił dwa samochody. Kierowcami włoskiej stajni zostali Roberto Moreno i Claudio Langes.

Zmiany w trakcie sezonu

Zmiany silników 
 Coloni: Subaru → Ford
 Life: Life → Judd

Zmiany wśród zespołów 
 Przed Grand Prix Belgii, ze względu na problemy finansowe, z rywalizacji wycofał się zespół Onyx Grand Prix.
 Po Grand Prix Hiszpanii 1990 z rywalizacji wycofały się dwie ekipy: EuroBrun i Life Racing Engines.

Zmiany wśród kierowców 
 Po Grand Prix Stanów Zjednoczonych, Alex Caffi zastąpił Bernda Schneidera. Niemiec wrócił do kokpitu Arrowsa podczas Grand Prix Hiszpanii.
 Po Grand Prix Brazylii, nastąpiły cztery zmiany w składach kierowców: David Brabham zajął miejsce Gregora Foitka, który z kolei zastąpił Stefana Johanssona. Bruno Giacomelli zastąpił Gary'ego Brabhama, natomiast Emanuele Pirro zajął miejsce Gianniego Morbidelliego.
 W trakcie treningu do Grand Prix Hiszpanii, Martin Donnelly miał poważny wypadek. Do końca sezonu zastąpił go Johnny Herbert
 Przed Grand Prix Japonii, Alessandro Nannini miał wypadek śmigłowca, w wyniku którego jego ramię zostało dotkliwie zranione. Do końca sezonu zastąpił go Roberto Moreno.

Eliminacje

Zmiany w kalendarzu 
 Grand Prix Stanów Zjednoczonych zostało przesunięte z czerwca na marzec, stając się pierwszą eliminacją sezonu.
 Grand Prix Meksyku zostało przesunięte z maja na czerwiec.
 Grand Prix Brazylii powróciło na tor Autódromo José Carlos Pace po dziesięciu latach przerwy.

Wyniki

Najlepsze wyniki w Grand Prix

Klasyfikacje szczegółowe

Kierowcy

Konstruktorzy 

1990 w Formule 1